A 2008. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika férfi kalapácsvetés versenyszámát augusztus 15. és 17. között rendezték a Pekingi Nemzeti Stadionban. A Magyarországot képviselő Pars Krisztián a 4. helyen végzett.

A kvalifikáció során az A-szint 78,50 méter, míg a B-szint 74,00 méter volt.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben férfi kalapácsvetésben:

A versenyen új rekord nem született.

Eredmények 

Az eredmények méterben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

Selejtező

Döntő 
A 12 döntőbe jutott kalapácsvető közül három sorozat után csak a legjobb 8 folytathatta. A döntő után a fehérorosz versenyzőket a NOB kizárta doppingvétség miatt, azonban 2010. június 10-én a Nemzetközi Sportdöntőbíróság visszaadta az érmeket.

Jegyzetek

Források 

Atlétika a 2008. évi nyári olimpiai játékokon